Sonnenmoser ist der Familienname folgender Personen: 

 Albert Sonnenmoser, deutscher Politiker (USPD)
 Karin Sonnenmoser (* 1969), deutsche Managerin